Бьянкони () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Бьянкони, Диего (род. 1957) — современный швейцарский художник.
 Бьянкони, Филипп (род. 1960) — французский пианист.